Wellendorf ist der Name von geographischen Objekten:

 Wellendorf (Hilter), Ortsteil der Gemeinde Hilter am Teutoburger Wald, Landkreis Osnabrück, Niedersachsen
 Wellendorf (Krautheim), Wüstung im zentralen Stadtteil von Krautheim (Jagst), Hohenlohekreis, Baden-Württemberg
 Wellendorf (Suhlendorf), Ort der Gemeinde Suhlendorf, Landkreis Uelzen, Niedersachsen
 Wellendorf, Ortswüstung nahe heutigem Ottstedt (Magdala), Landkreis Weimarer Land, Thüringen
 Wellendorf, deutscher Name von  Turze (Kuźnia Raciborska) , Ortsteil von  Kuźnia Raciborska, Woiwodschaft Schlesien, Polen

Wellendorf ist der Familienname folgender Personen:

 Sebastian Wellendorf (* 1977), deutscher Musikwissenschaftler sowie Fernseh- und Hörfunkjournalist

Siehe auch:
 Welldorf
 Wellendorff